Nazionale di pallanuoto femminile della Croazia
 Nazionale di pallanuoto maschile della Croazia